Ибис — многозначный термин.

 «Ибис» — орнитологический журнал Великобритании. 
 «Ибис» — древнеримская поэма Овидия.
 «Ибис» — футбольный клуб в Бразилии.
 Ибисы (Threskiornithinae) — подсемейство ибисовых отряда аистообразных.